Sium lobatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Alexander Moon. Sium lobatum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
lobatum